François Anthoine ist der Name folgender Personen:

* François Anthoine (General) (François Paul Anthoine; 1860–1944), französischer General
 François Anthoine de Saint-Joseph (1787–1866), französischer General 
 François Nicolas Anthoine (François Paul Nicolas Anthoine; 1758–1793), französischer Jurist und Politiker